Blangsted lautet der Familienname folgender Personen:

 David Blangsted (1936–2005), US-amerikanischer Filmeditor 
 Else Blangsted (1920–2020), US-amerikanische Filmmusik-Editorin
 Folmar Blangsted (1904–1982), dänisch-US-amerikanischer Filmeditor